cel – stan lub obiekt, do którego się dąży (teoria decyzji)
 cel – cel wojskowy, np.: urządzenia, budynki, obszary, gdzie siły zbrojne lub jej środki (zasoby) są zlokalizowane
 CEL – Centralna Ewidencja Ludności
 celowanie

Filmy 
 Cel – film z 1985 roku
 Cel – film z 2014 roku

Osoby 
 Krystyna Cel – poetka, eseistka
 Marianna Cel – kobieta-żołnierz w oddziale mjr. Henryka Dobrzańskiego